Артём И́горевич Полярус (; 5 июля 1992, Александрия, Кировоградская область, Украина) — украинский футболист, полузащитник польского клуба «Брук-Бет Термалица».

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник команды «Аметист» из Александрии. Первый тренер — Игорь Павлович Костыря. В детско-юношеской футбольной лиге Украины выступал с 2005 года по 2009 за «Александрию-Аметист». С 2009 года по 2010 год выступал за «Аметист» в чемпионате Кировоградской области. В октябре 2009 года провёл 3 матча в Кубке украинской лиги за «Александрию-2», которая в итоге, заняв 2 место в группе, снялась с соревнования.

В феврале 2011 года главный тренер «Александрии» Владимир Шаран взял Артёма на сбор в Турцию, а затем в Крым. В команде он взял себе 48 номер. 30 апреля 2011 года дебютировал в составе «Александрии» в Первой лиге Украины в домашнем матче против ивано-франковского «Прикарпатья» (3:0), Полярус вышел на 57 минуте вместо Михаила Козака, по ходу игры получил жёлтую карточку. Вторую и последнюю игру в этом сезоне он провёл 4 июня 2011 года в выездном матче против кировоградской «Звезды» (1:1), Полярус также вышел на замену вместо Михаила Козака. По итогам сезона 2010/11 «Александрия» стала победителем Первой лиги и вышла в Премьер-лигу.

После того как «Александрия» вышла в Премьер-лигу, Полярус стал выступать в молодёжном первенстве Украины. Дебютировав 29 июля 2011 года в домашнем матче против симферопольской «Таврии» (0:1), Артём Полярус отыграл весь поединок. В феврале 2012 года побывал на двух сборах в Турции. 9 марта 2012 года дебютировал в чемпионате Украины в выездном матче против киевской «Оболони» (1:1), главный тренер Леонид Буряк выпустил Артёма на поле в конце игры в добавленное время вместо Сергея Старенького. В мае 2012 года он сыграл ещё 2 игры против одесского «Черноморца» (в котором получил жёлтую карточку) и донецкого «Шахтёра».

В сезоне 2011/12 «Александрия» заняла последнее 16 место и вылетела обратно в Первую лигу. Полярус сыграл всего в 3 играх, в которых выходил под конец матча. Молодёжная команда «Александрии» также заняла последнее 16 место в своём турнире. Артём Полярус принял участие в 24 матчах, в которых забил 4 гола и получил 3 жёлтых карточки.

Перед началом нового сезона он взял себе 14 номер. После вылета команды в Первую лигу главный тренер Андрей Купцов начал чаще доверять ему место в составе команды. 22 августа 2012 года дебютировал в матче Кубка Украины, в 1/32 финала против свердловского «Шахтёра». На 23 минуте Полярус открыл счёт в игре, забив гол в ворота Романа Чумака. В итоге «Александрия» уступила в дополнительное время со счётом (2:1) и вылетела из турнира.

12 сентября 2012 года забил свой первый гол в Первой лиге в матче против «Сум» (2:0), он вышел на поле на 55 минуте вместо Антона Кичи, а на 74 минуте забил гол в ворота Николая Павленко. Следующий гол в этом сезоне он забил 24 ноября 2012 года в ворота «Николаева» (1:1). За что был включён сайтом Football.ua в символическую сборную 21 тура. После первого круга сезона 2012/13 он был признан лучшим игроком «Александрии» по версии болельщиков и включён в список лучших 33-х игроков Первой лиги по итогам первого круга сайтом Football.ua. Свой последний, третий гол в сезоне забил 7 мая 2013 года в ворота алчевской «Стали» (2:4).

В сезоне 2012/13 вместе с командой стал бронзовым призёром Первой лиги Украины, клуб уступил лишь алчевской «Стали» и «Севастополю». Полярус принял участие в 24 играх и забил 3 мяча.

В сезоне 2014/15 выступал в Первой лиге Украины за киевское «Динамо-2». В июне 2015 года вернулся в «Александрию». Перед сезоном 2019/20 перешёл в клуб российской ФНЛ «Химки». 3 марта 2022 года расторг контакт с грозненским «Ахматом».

15 марта 2022 года перешёл в польский клуб «Брук-Бет Термалица». Дебютировал за клуб также 15 марта 2022 года против варшавской «Легии».

Карьера в сборной 
В 2012 году дебютировал в молодёжной сборной Украины до 21 года. В 2013 году стал финалистом Кубка Содружества, который проходил в Санкт-Петербурге. Где был признан одним из лучших игроков.

Итого: сыграно матчей: 7 / забито голов: 1; победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1.

Достижения 
 «Химки»
 Финалист Кубка России: 2019/20
 «Александрия»
 Победитель Первой лиги Украины: 2010/11
 Бронзовый призёр Первой лиги Украины: 2012/13

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайт ФК «Александрия»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Брук-Бет Термалица»